Bahnsiedlung ist der Name folgender Orte:

 Bahnsiedlung (Gemeinde Statzendorf), Ortsteil der Gemeinde Statzendorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Bahnsiedlung (Gemeinde Werndorf), Ortsteil der Gemeinde Werndorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Bahnhofsiedlung
 Bahnhofssiedlung
 Eisenbahnersiedlung